Тодзава, Акира (род. 1985) — японский рестлер.
 Тадзава, Дзюнъити (род. 1986) — японский бейсболист.
 Тадзава (озеро) — глубочайшее озеро Японии.